Владимир Ёлкин:
 Ёлкин, Владимир Иванович (1931—1977) — русский учёный-физиолог.
 Ёлкин, Владимир Иванович (род. 1946) — учёный-математик (теория управления нелинейными динамическими системами), профессор МГУ и МФТИ.